Morača, rijeka u Crnoj Gori
 Morača (pleme), crnogorsko pleme
 Morača (župa), srednjovjekovna humska župa
 Manastir Morača, manastir u Crnoj Gori
 Morača (tvrđava), tvrđava nedaleko manastira